Duszenie – odcięcie dopływu powietrza
 Duszenie – metoda stosowana przez różne gatunki węży
 Duszenie – chwyt w walce wręcz
 Duszenie – proces obróbki żywności

Zobacz też 
  Duszenie trójkątne